Ро́берт Уи́здом (, род. ) — американский актёр.

Жизнь и карьера 
Роберт Уиздом родился в Вашингтоне, округ Колумбия и закончил Колумбийский университет. Он появился в более восьмидесяти фильмах и телесериалах, однако наиболее известен по своей роли Говарда Колвина в сериале HBO «Прослушка». На большом экране у него были заметные роли в таких фильмах как «Без лица», «Дюплекс», «Рэй» и «Писатели свободы».

Уиздом снялся в телесериале «Побег» в 2007—2008 годах, а позже периодически появлялся в сериалах «Сверхъестественное» и «Чёрная метка». Также он снялся в недолго просуществовавшем сериале «Счастливый город», а также был гостем в сериалах «Закон и порядок: Специальный корпус» и «Как я встретил вашу маму». В 2012 году он получил постоянную роль политика Коулмена Карлайла в телесериале «Нэшвилл». Уиздом был понижен с регулярного до эпизодического статуса во втором сезоне, так как его персонаж не имел значительной важности для сюжета.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Выпускники Школы Сент-Олбанс (Вашингтон, округ Колумбия)
Выпускники Колумбийского университета